Volkskirche  steht für
Volkskirche, kirchensoziologischer Begriff
bestimmte protestantische nationale Kirchen
 Dänische Volkskirche
 Färöische Volkskirche